Navnet Vestjysk BANK Arena henviser til flere forskellige lokaliteter:

 Vestjysk BANK Arena (Lemvig) en sportshal i Lemvig.
 Vestjysk BANK Arena (Hadsten) en sportshal i Hadsten.
 Vestjysk BANK Arena (Hvide Sande) et idrætsanlæg i Hvide Sande.